Les élections municipales finlandaises de 2004 ont eu lieu en Finlande le  avec un vote par anticipation du 13 au . 

39 906 candidats se sont présentés pour 11 966 sièges de conseillers municipaux étaient ouverts aux élections dans 416 municipalités.

Résultats

Notes et références 

Finlande
2004
2004 en Finlande
Politique en octobre 2004